Guran se poate referi la:
Alexandru Guran
Marius Guran
Moise Guran
Petre Guran

Vezi și
Goran